Гранма може да се отнася за:

 Гранма – провинция в Куба
 Гранма – яхтата с която Фидел Кастро акостира на кубинския бряг
 Гранма – вестник на ЦК на ККП